Gavaudan est le nom occitan du Gévaudan.

Il peut aussi désigner :
 un troubadour de la fin du , Gavaudan, originaire du Gévaudan ;
 une famille d'artistes de théâtre et d'opéra des  et s comprenant notamment :
 Anne-Marie-Jeanne Gavaudan, dite  Gavaudan aînée (1764-1810) ;
 Adélaïde Gavaudan, dite  Gavaudan cadette (1767-1805) ;
 Jean-Baptiste-Sauveur Gavaudan (1772-1840), leur frère ;
Émilie Gavaudan (1775-1837), chanteuse à l'Opéra Comique, leur sœur ;
 Alexandrine-Marie-Agathe Gavaudan-Ducamel (1781-1850), épouse de Jean-Baptiste Gavaudan ;
 Agathe Alexandrine Gavaudan (1801-1877), fille de Jean-Baptiste Gavaudan et d'Alexandrine-Marie-Agathe ;
 Jean-Sébastien-Fulchran Bosquier, dit Bosquier-Gavaudan (1776-1843), chanteur français, cousin de Jean-Baptiste Gavaudan ;
 Louise Elisabeth Gontier (1783-1844) née Bosquier dite Rosette Gonthier-Gavaudan, sœur du précédent ;
Jeanne Marie Françoise Bosquier (†1784) dite Aglaé Gauvadan, sœur des deux précédents ;
 Pierre Gavaudan (1905-1985), biologiste français.

Homonymie de patronyme